Роман Турек (,  21 травня 1970, Страконице) — колишній чеський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команди Чехії.

Володар Кубка Стенлі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1987 року.

1990 року був обраний на драфті НХЛ під 113-м загальним номером командою «Міннесота Норт-Старс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Чеські Будейовиці», «Нюрнберг Айс-Тайгерс», «Даллас Старс», «Сент-Луїс Блюз» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 350 матчів у НХЛ, включаючи 22 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Був гравцем молодіжної збірної Чехословаччини, у складі якої брав участь у 18 іграх. Виступав за національну збірну Чехії, провів 21 гру в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Європи серед юніорів 1988.
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу 1989.
 Чемпіон світу з хокею 1996.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Даллас Старс» — 1999.
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 1999, 2000.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2000.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 2000.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Примітки

Посилання 
 
 

Чеські хокеїсти
Чеські хокейні воротарі
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 1994
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Мотора» (Чеські Будейовиці)
Хокеїсти «Нюрнберг Айс-Тайгерс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Задрафтовані «Міннесота Норз-Старс»